Дзержи́нск — топоним.

Белоруссия 
 Дзержинск (до 1931 — Радиловичи) — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.
 Дзержинск (до 1939 — Светоцк) — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Дзержинск (до 1932 — Койданово) — город в Минской области.
 Дзержинск — остановочная платформа в Дзержинске Минской области.

Россия 
 Дзержинск — посёлок в Иркутском районе Иркутской области.
 Дзержинск (до 1927 года — Чёрное, с 1927 по 1929 год — Растя́пино) — город в Нижегородской области.
 Дзержинск — железнодорожная станция в Дзержинске Нижегородской области.

Украина 
 Дзержинск — название города Торецк в Донецкой области в 1938—2016 гг.
 Дзержинск — название села Лесное в Емильчинском районе Житомирской области в 1946—2016 гг.
 Дзержинск — название посёлка городского типа Романов Романовского района Житомирской области, в 1933—2003 гг.

См. также 
 Городской округ город Дзержинск — муниципальное образование в Нижегородской области России
 Дзержинский
 Дзержинское

Объекты, названные в честь Феликса Дзержинского